

Code 
DSM est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Des Moines ;
 selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 selon la liste des codes FAA des aéroports américains.

Sigle 
DSM est un sigle qui peut désigner :
 déclaration de situation mensuelle, une terminologie des Assédic ;
 devoir sur machine, un travail scolaire pratique noté, réalisé sur une machine, telle un ordinateur ;
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ;
  ;
 directeur des secours médicaux, une fonction de médecin responsable lors du déclenchement d'un plan catastrophe médical en Belgique (voir aide médicale urgente) ;
 Direction de la sécurité militaire, un service de renseignement militaire français ;
 dispositif de surveillance et de mesure, voir norme ISO 9001:2000 ;
 Dynamic Spectrum Management, une technique visant à augmenter le débit des lignes DSL ;
  ;
 Demand-side management (en français, maîtrise de la demande en énergie) ;
 détecteur anti-sous-marins, un marin spécialiste de la détection des sous marins dans la marine nationale ;
 , maintenant renommé comme Qatar Exchange
 DiskStation Manager, un firmware permettant de faire fonctionner les NAS de l'entreprise Synology ;
 Distinguished Service Medal, une médaille décernée par les États-Unis ;
 Direction des sciences de la matière, une composante du CEA ;
 Dutch State Mines, une entreprise multinationale néerlandaise dans les sciences des matériaux et les sciences de la vie.
Daily Standup Meeting, une cérémonie quotidienne dans le cadre de la gestion de projet Agile

Homonymie d'acronyme